Richard (voornaam), een jongensnaam
 Richard (motorfiets), een historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Richard 
 Achille Richard, (1794-1852), een Frans botanicus en arts
 Cliff Richard, een Engelse zanger
 Cyprien Richard, een Franse alpineskiër
 Louis Claude Richard (1754-1821), een Franse botanicus
 Pascal Richard, een Zwitserse wielrenner